Romik Hakob Khachatryan(23 de agosto de 1978) é um futebolista armenio que atua como meia.
Mede 1,70 metros e pesa 68 quilos.Atualmente joga no Athlitiki Enosi Paphos.

Referências
http://www.ogol.com.br/jogador/khachatryan/2009_2010/ficha/139/default/44793

Nascidos em 1978
Naturais de Erevã
Futebolistas da Armênia
Futebolistas do Olympiakos Nicósia
Futebolistas do Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias
Futebolistas do OFI Crete FC
Futebolistas do Anorthosis Famagusta FC
Futebolistas do FC Unirea Urziceni
Futebolistas do Universitatea Cluj-Napoca
Futebolistas do FC Banants
Jogadores da Seleção Armênia de Futebol